Регир () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Регир, Пётр Петрович (1851—1919) — российский предприниматель и судовладелец, купец 1-й гильдии.
 Регир, Робин (род. 1980) — бывший профессиональный канадский хоккеист.